Storhertug Frederik 2. af Baden (; 9. juli 1857 – 9. august 1928) var den sidste storhertug af Baden fra 1907 til sin abdikation ved Novemberrevolutionen i 1918.

Han var bror til Dronning Victoria af Sverige.

Biografi 

Frederik blev født den 9. juli 1857 i Karlsruhe. Han var ældste barn af Storhertug Frederik 1. og Storhertuginde Louise, der var datter af Kejser Vilhelm 1. af Tyskland.

Han tiltrådte som storhertug ved sin fars død i 1907. Han måtte abdicere, da monarkierne blev afskaffet i Tyskland ved Novemberrevolutionen i 1918 umiddelbart før afslutningen af 1. verdenskrig.

Han døde den 9. august 1928 i i byen Badenweiler i Baden. Da han ikke havde børn, blev han efterfulgt som overhoved for Huset Baden af sin fætter, Prins Maximilian af Baden.

Ægteskab 
Frederik giftede sig den 20. september 1885 på slottet Hohenburg ved Lenggries i Oberbayern med Prinsesse Hilda af Nassau. Hun var datter af Adolf, der var tidligere hertug af Nassau, og i 1900 blev storhertug af Luxembourg. Der blev ikke født børn i ægteskabet.

Forfædre

Eksterne henvisninger 

Storhertuger af Baden
Huset Zähringen
Personer fra Karlsruhe